El término Capital Federal puede referir en general a cualquier capital de una federación, pero fue de uso específico en: 
 :
 la capital nacional, hoy referida como Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 :
 Distrito Federal de Brasil (1889-1960).
 Distrito Federal (Brasil) (1960-presente).